Andreas Kaiser (* 8. April 1963 in Letmathe) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. An der privaten Fachhochschule University of Applied Sciences Europe (früher Business and Information Technology School) in Iserlohn ist er als Dozent für Wissens- und Innovationsmanagement tätig.

Leben 
Nach dem Abitur am Gymnasium in Hohenlimburg und zweijährigem Wehrdienst in einem Marinefliegergeschwader der Bundeswehr studierte Andreas Kaiser vom Wintersemester 1984/85 bis 1992 an der RWTH Aachen Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften. 1985 wurde er Mitglied des Corps Franconia Fribergensis. 1990/91 war er 1. Vorortsprecher des Weinheimer Senioren-Convents. 1993 ging er an die Universität St. Gallen, an der 2005 zum Dr. oec. promoviert wurde. An der Ludwig-Maximilians-Universität München erwarb er anschließend den Knowledge Master. Zwischen 1990 und 1997 arbeitete er als Produktmanager, Projektleiter und Assistent der Geschäftsleitung für die Schuh Group an deren Standorten in Würselen und St. Gallen. Bei Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik war er anschließend zwei Jahre lang als Projektleiter angestellt, bevor er zum Abteilungsleiter Knowledge Management bei den Freudenberg Forschungsdiensten aufstieg. Zwischen 2001 und 2004 war er zudem Mitglied des VDI-Fachausschusses „Innovationsnetzwerke“. Seit 2004 arbeitet er als freiberuflicher Unternehmensberater auf dem Gebiet Wissens- und Innovationsmanagement. Er hat sich dem Netzwerk metalogikon angeschlossen.

An der Business and Information Technology School in Iserlohn ist er seit 2006 als Fachdozent mit Professur in diesem Themengebiet tätig. Sehr kritisch sieht er den Bologna-Prozess.

Auszeichnungen 
 Klinggräff-Medaille des Stiftervereins Alter Corpsstudenten (1992)

Weblinks 
 Kurzprofil Andreas Kaiser bei metalogikon

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Maschinenbauingenieur
Unternehmensberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Corpsstudent (20. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1963
Mann